Deze lijst geeft de vriendschappelijke voetbalinterlands van het A-elftal van het Slowaaks voetbalelftal tegen de A-elftallen van de tegenstander weer. De eerste interland werd in 1939 gespeeld.

Vriendschappelijke wedstrijden

1939-1945

1992-1999

2000-2009

2010

Zie ook 
 Slowaaks voetbalelftal
 Kwalificatiewedstrijden Slowaaks voetbalelftal
 Lijst van spelers van het Slowaakse voetbalelftal